Die Saison 2004/05 der Volleyball-Bundesliga war die neunundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der USC Münster konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und wurde zum neunten Mal Deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin-BVC 68
 VC Olympia Berlin
 USC Braunschweig
 Dresdner SC
 SCU Emlichheim
 TV Fischbek Hamburg
 Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 Schweriner SC
 VfB 91 Suhl
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der USC Münster an. Aus der zweiten Liga kamen der 1. VC Wiesbaden und der SCU Emlichheim. Beim VC Olympia Berlin spielte die Juniorinnen-Nationalmannschaft „außer Konkurrenz“, weil sie von der Meisterrunde und der Abstiegsrunde ausgeschlossen war.

Statistik

Hauptrunde 

Der BBVC 68 wurde während der Saison insolvent. Er wurde aus der Wertung genommen und stand als erster Absteiger fest.

Meisterrunde

Abstiegsrunde 

Der SCU Emlichheim musste den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2005 (PDF-Datei; 78 kB)

2004/05
Volleyballsaison 2004/05